Fayet kan syfta på:
 Fayet, Aisne
 Fayet, Aveyron